Bütow ist der Name folgender Orte:

 Bütow, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Bütow, Stadt in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Bytów

Bütow bezeichnet:
 Bütow, Zufluss der Stolpe in Pommern (Polen); siehe: Bytowa (Fluss)

Bütow ist der Nachname folgender Personen:
 Alfred Bütow (1902–1986), deutscher Szenenbildner bei Film und Fernsehen
 Andreas Bütow (* 1967), deutscher Drehbuchautor und Formatentwickler
 Birgit Bütow (* 1961), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Buzz Bütow (1943–2004), deutscher Cartoonist, Grafik-Designer, Film- und Literaturrezensent
 Eberhard Bütow (1894–?), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Carl Wilhelm Bütow (1813–?), deutscher Orgelbauer
 Hans Bütow (1900–1991), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hans Bütow (Marineoffizier) (1894–1974), deutscher Marineoffizier
 Hellmuth G. Bütow (1925–1990), deutscher Soziologe
 Johann Bütow (~1565–nach 1626), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Schriftsteller
 Michael Bütow (* 1966), deutscher Fernsehproduzent
 Paul Bütow (1854–1926), deutscher Orgelbauer
 Renate Bütow (* 1947), deutsche Journalistin

Siehe auch: 
 Butow